

Geografia
 Tunstall – località di Stoke-on-Trent, Regno Unito
 Tunstall – villaggio dell'East Riding of Yorkshire, Regno Unito
 Tunstall – villaggio di Swale, Regno Unito
 Tunstall – villaggio del Lancashire, Regno Unito
 Tunstall – villaggio di Halvergate, Regno Unito
 Tunstall – villaggio del North Yorkshire, Regno Unito
 Tunstall – villaggio del Suffolk, Regno Unito
 Tunstall – comunità non incorporata degli Stati Uniti

Persone
 John Tunstall – allevatore inglese
 KT Tunstall – cantautrice britannica